Войно-Ясенецкие () — польский дворянский род герба Трубы, принявший русское подданство.

Род этот, русского происхождения, известен с XVI века. Николай Войно-Ясенецкий был каштеляном новогрудским (1684—1698), а Константин — каштеляном минским (1701).

Из другой отрасли Самуил Войно-Ясенецкий († 1691) был войским витебским. Потомки его внесены в I и II часть дворянской родословной книги Могилёвской губернии.

 Лука (Войно-Ясенецкий) (1877—1961) — профессор медицины и духовный писатель, епископ Русской православной церкви; с апреля 1946 года — архиепископ Симферопольский и Крымский.

См. также 
 Войны (дворянские роды)

Ссылки

Литература

Примечания 

Шляхетские роды герба Трубы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера